Utës kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Utës, 
 Utës (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar